Aleksandr Kotenko – calciatore russo
 Artur Kotenko – ex calciatore estone, portiere
 Ivan Kotenko – calciatore ucraino
 Natasha Kotenko – giocatrice e allenatrice di pallamano ucraina
 Sergej Kotenko – ex pallanuotista sovietico